Пешель, Карл Готлиб (1798—1879) — немецкий художник романтического направления, член движения назарейцев.
 Пешель, Милан (род. 1968) — немецкий актёр и режиссёр.
 Пешель, Оскар (1826—1875) — немецкий географ и антрополог.
 Пешель, Франц Осипович (1784—1842) — словак из Моравии, лицейский врач (1811—1842), впоследствии статский советник.

Примечания